È la prima edizione del torneo.

In finale Wang Xinyu e Zheng Saisai hanno sconfitto Eri Hozumi e Zhang Shuai con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-5].

Teste di serie 

  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (primo turno)

 Eri Hozumi /  Zhang Shuai (finale)
 Elixane Lechemia /  Sabrina Santamaria (semifinale)

Wildcard 

  Lucia Bronzetti /  Martina Caregaro (primo turno)

 Giulia Gatto-Monticone /  Lisa Pigato (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Courmayeur Ladies Open 2021